Ville-Marie kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Ville-Marie (ort), Québec, Abitibi-Témiscamingue, 
 Ville-Marie (kommun), Québec, Abitibi-Témiscamingue, 

Robotskapade Kanadaförgreningar